

Santos
 Bonifácio de Mogúncia (m. 754) — santo e mártir cristão, "apóstolo dos germanos"
 Bonifácio de Tarso (m. séc. III) — santo e mártir cristão
 Papa São Bonifácio I (m. 422) — papa e santo católico
 Papa São Bonifácio IV (m. 615) — papa e santo católico

Localidades
 São Bonifácio - município brasileiro do estado de Santa Catarina
 San Bonifacio, comuna italiana do Véneto

Desambiguação
Desambiguações de topônimos